Уку́ () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Ucú c майяйского языка можно перевести как: семь лун.

Площадь муниципалитета равна 131 км², что составляет 0,33 % от площади штата, а наивысшая точка — 10 метров над уровнем моря, расположена в поселении Яшче-де-Пеон.

Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Прогресо, на востоке с Меридой, на юге с Уманом, и на западе с Хунукмой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1925 году, в его состав входит 10 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономика 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 торговля, сферы услуг и туризма — 40,1 %;
 производство и строительство — 33,1 %;
 сельское хозяйство и скотоводство — 26,4 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 протяжённость дорог: 17,4 км;
 электрификация: 97,1 %;
 водоснабжение: 79 %;
 водоотведение: 66,1 %.

Достопримечательности 
В муниципалитете можно посетить археологические памятники цивилизации майя Тисикуль.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Муниципалитеты Юкатана
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Юкатана